Fix i Foxi (ang. Fix & Foxi and Friends) – australijsko–niemiecko–hiszpański serial animowany z lat 1999-2001, stworzony na podstawie serii niemieckich komiksów autorstwa Rolfa Kauki. W Polsce 9 odcinków zostało wydanych na DVD przez SDT Film, z dubbingiem.

Bohaterowie 
W każdym odcinku pełnej długości znajdują się trzy segmenty z udziałem lisków. W Niemczech wyświetlano je także pojedynczo, jako osobne, krótsze odcinki. Każdy wyposażony był wtedy we własną, skróconą czołówkę i napisy końcowe.
 Fix – lis, bliźniak Foxiego. Ubiera się w żółte spodnie.
 Foxi – lis, bliźniak Foksa. Ubiera się w niebieskie spodnie.
 Lupo – wilk, przyjaciel Fixa i Foxiego. Leniwy i samolubny.
 Profesor Knox – nieco szalony wynalazca. Jego wynalazki niezbyt dobrze działają.
 Wujek Fax – flegmatyczny wujek Fixa i Foxiego.
 Lupinka – przyjaciółka bliźniaków.
 Babcia Euzebia – babcia Lupinki. Piecze niezwykle dobre ciasta i lubi towarzystwo dzieci.
 Tata – ojciec rodziny. Często dokonuje zbyt pochopne decyzje.
 Mama – matka rodziny. Bardzo rozsądna, przeciwieństwo Taty.
 Pip i Pep – złośliwi i samolubni bliźniacy
 Lucky – starszy brat Pipa i Pepa.
 Makiki – zwierzątko. Jest żółty, ma małpi ogon i duże uszy.
 Snotty – żaba. Burmistrz miasta i sąsiad rodziny, niezbyt zresztą lubiany.

Lista odcinków

Linki zewnętrzne 

Australijskie telewizyjne seriale animowane
Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Hiszpańskie telewizyjne seriale animowane